Breil kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Breil-sur-Roya, departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Breil, Maine-et-Loire, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire,

Schweiz 

 Breil/Brigels, kommun, Graubünden